Mužská dvouhra Estoril Open 2021 probíhala na přelomu dubna a května 2021. Do singlové soutěže estorilského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. V sezóně 2020 se turnaj nekonal pro pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl pátý hráč světa Stefanos Tsitsipas, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal sedmý nasazený Španěl a světová šestačtyřicítka Albert Ramos-Viñolas, jenž ve finále zdolal o čtyři místa níže postaveného Brita Camerona Norrieho po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 7–6. Po prohrané úvodní sadě a ztrátě podání ve druhé dokázal otočit průběh zápasu, který trval 2 hodiny a 44 minut. Aktivní poměr vzájemných duelů proti Britovi navýšil na 3–0. V probíhající sezóně si tak 33letý tenista připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový i antukový titul na okruhu ATP Tour v jubilejním desátém finále. Jeho poměr antukových utkání v roce 2021 po triumfu činil 16–5, což ho řadilo na první místo antukových výher v průběžné statistice sezóny. Po  Córdoba Open se jednalo o druhé finále ročníku 2021, do něhož zasáhli dva leváci.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2021
ATP Tour 2021